Umiiviit bezeichnet:
 Umiiviit (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Umiiviit (Fjord), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland